Giovanni III Vatatze – imperatore di Nicea
 Giovanni Vatatze (morto nel 1183) – generale bizantino
 Giovanni Vatatze (morto nel 1345) – dignitario e generale bizantino